Die World Series 1977 war die 74. Auflage des Finals der Major League Baseball. Es standen sich die Meister der American League, die New York Yankees, und der Champion der National League, die Los Angeles Dodgers, gegenüber. Die Best-Of-Seven Serie startete am 11. Oktober und endete am 18. Oktober 1977. Sieger nach sechs Spielen wurden die New York Yankees mit 4:2, die damit ihre insgesamt 21. Meisterschaft gewinnen konnten.

Als MVP der Serie wurde New Yorks Rightfielder Reggie Jackson ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Dienstag, 11. Oktober 1977 im Yankee Stadium in New York City, New York

Spiel 2 
Mittwoch, 12. Oktober 1977 im Yankee Stadium in New York, New York

Spiel 3 
Freitag, 14. Oktober 1977 im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 4 
Samstag, 15. Oktober 1977 im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 5 
Sonntag, 16. Oktober 1977 im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 6 
Dienstag, 18. Oktober 1977 im Yankee Stadium in New York, New York

Weblinks 
 Die World Series 1977 auf mlb.com
 Die World Series 1977 bei baseball-reference
 Die World Series 1977 bei baseball-almanac

1977
Baseball 1977
Sportveranstaltung in Los Angeles
Sportveranstaltung in der Bronx
Los Angeles Dodgers
New York Yankees